Jianye fut l'ultime capitale du royaume du Wu ;
 Le district de Jianye (建邺) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

Homonymie de toponyme